

Toponymie
Łuków peut désigner :

en Pologne
 Łuków est une ville de la voïvodie de Lublin
 Łuków est une gmina dont cette ville est le siège
 Łuków est un powiat
 Łuków est une ville de la voïvodie de Lubusz
 Łuków est une ville de la voïvodie de Silésie